Krasnoarmeisk ist
eine Stadt in der Oblast Moskau (Russland), siehe Krasnoarmeisk (Moskau)
eine Stadt in der Oblast Saratow (Russland), siehe Krasnoarmeisk (Saratow)
der frühere russische Name der Stadt Pokrowsk in der Oblast Donezk (Ukraine)
der frühere Name der Stadt Tajynscha im Gebiet Nordkasachstan (Kasachstan)